Il doppio dello Swiss Indoors Basel 2014 è un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Treat Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Vasek Pospisil e Nenad Zimonjić che hanno poi vinto il torneo superando in finale Marin Draganja e Henri Kontinen per 7-613, 1-6, [10-5].

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Vasek Pospisil /  Nenad Zimonjić (campioni)

  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt  (primo turno)

Qualificati

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (primo turno)

Wildcard

  Marco Chiudinelli /  Michael Lammer (primo turno)

  Sandro Ehrat /  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (qualificati)

  Frank Moser /  Alexander Satschko (ultimo turno)

Qualificati

  Colin Fleming /  Jonathan Marray

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ATP World Tour 2014
Swiss Indoors Open 2014